Duran Çetin (ur. 15 lutego 1964 w Konya) – turecki pisarz. W 1986 ukończył studia na wydziale teologicznym uniwersytetu Selcuk. W regionalnych gazetach były publikowane jego opowiadania i artykuły. Pierwsza powieść Dwa września została opublikowana w 1990 w Eskisehir.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Duran Çetin
 
 Profil na kimkimdir.gen.tr

Ludzie urodzeni w Konyi
Tureccy pisarze XX wieku
Tureccy pisarze XXI wieku
Urodzeni w 1964